Чіуауа () може посилатися на:

 Чіуауа (штат) — штат Мексики
 Чіуауа (місто) — місто в Мексиці, столиця штату Чіуауа
 Чіуауа (муніципалітет) — муніципалітет, що оточує місто Чіуауа
 Чіуауа (пустеля) — пустеля, що вкриває велику територію Мексики і США